Diana Spencer (1710-1735) — esposa de John Russell, 4.° Duque de Bedford e neta de John Churchill, 1.° Duque de Marlborough
 Diana Beauclerk — artista inglesa filha de Charles Spencer, 3.° Duque de Marlborough
 Diana, Princesa de Gales (1961–1997) — primeira esposa de Charles, Príncipe de Gales

Desambiguações de antropônimos